Rotta ima više značenja:
 Antonio Rotta (1828-1903)
 Rotta, Forlì-Cesena
 Rotta, Mantua
 Rotta, Pavia
 Rotta, Venezia